N38 oder N 38 bezeichnet:

 Route nationale 38, Nationalstraße in Frankreich
 N38 (Togo), Fernstraße in Togo
 HMS Taku (N38), U-Boot der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg